Погорельцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Погорельцев, Валерий Александрович (1940—2011) — советский и российский актёр театра и кино.
 Погорельцев, Владимир Сергеевич (1940—2021) — Герой Социалистического Труда.
 Погорельцев, Роллан Сергеевич (род. 1990) — украинский футболист.